WAM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ambatondrazaka (Madagascar)
 Wam – episodio della seconda stagione della serie televisiva Gli invincibili (The Protectors) del 1973, l'unico suddiviso in due parti